Bór mieszany bagienny
 Bór mieszany górski bagienny
 Bór mieszany górski świeży
 Bór mieszany górski wilgotny
 Bór mieszany świeży
 Bór mieszany wilgotny
 Bór mieszany wyżynny świeży
 Bór mieszany wyżynny wilgotny